Via Roma – denominazione urbanistica, la più diffusa nei Comuni d'Italia
 Via Roma – strada di Cagliari
 Via Roma – strada del centro storico di Enna
 Via Roma – strada di Firenze
 Via Roma – strada di Genova
 Via Roma – strada del centro storico di Marino
 Via Roma – strada di Palermo
 Via Roma – strada del centro storico di Rieti
 Via Roma – strada di Sassari
 Via Roma – strada di Siena
 Via Roma – strada del centro storico di Torino